Příjmení Palme nosí více osob:

 August Palme (1867–1937), sklářský historik a kronikář, syn Eliase (Kamenický Šenov)
 Augustin Palme (1808–1897), německý malíř, původem z Čech
 Elias Palme (1827–1893), český sklářský průmyslník německé národnosti (Kamenický Šenov)
 Franz Palme, více nositelů téhož jména a příjmení
 Franz Friedrich Palme (1858–1927), sklářský průmyslník, syn Eliase (Kamenický Šenov)
 Harry Palme (1882–1955), sklářský průmyslník, spisovatel, sběratel a archeolog, vnuk Eliase (Kamenický Šenov)
 Ignaz Pallme (1807–1877), cestovatel a africký badatel (Kamenický Šenov)
 Jaromír František Palme (* 1963), český hudebník a výtvarník
 Josef Palme (1701–1747), zakladatel tradice výroby křišťálových lustrů v českých zemích – Prácheň (Kamenický Šenov)
 Josef Franz Palme, (1892–?), český textilní průmyslník německé národnosti (Krásná Lípa)
 Olof Palme (1927–1986), švédský politik
 Thaddeus Palme (1765–1836), kantor a hudební skladatel (Krásná Lípa)